Hamry kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hamry (okres Chrudim)
 Hamry (okres Klatovy)
 Hamry nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)
 Kryštofovy Hamry (okres Chomutov)
 Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
 Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
 Velké Hamry (okres Jablonec nad Nisou)